Калаис:

 Калаис — село в Кирсановском районе Тамбовской области.
 Калаис — река в Тамбовской области.

См. также 
 Калаид (Calais) — персонаж греческих мифов и легенд.
 Сухой Калаис — река в Тамбовской области.